Сема́шко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Семашко Богдан Михайлович — боярин, урядник Великого князівства Литовського.
 Семашко Йосиф (1798 — 1868) — митрополит, церковний діяч родом з Київщини. Спочатку унійний, з 1839 православний.
 Матфей (Семашко) (1894—1985) — єпископ спочатку Польської ПЦ, а потім Константинопольського патріархату
 Семашко Микола Олександрович (1874 — 1949) — радянський лікар, партійний і державний діяч.
 Семашко Микола Олександрович — шляхтич, урядник Речі Посполитої.
 Семашко Людмила Миколаївна (*1947) — український художник по гриму.
 Ніна Семашко (*1970) — американська акторка польського походження.
 Семашко Олександр Богданович — шляхтич, урядник Речі Посполитої.
 Семашко Олександра Петрівна — дружина князя Курбського Андрія Михайловича.

Див. також 
 Симашко
 Семашки